Змееви́к — может означать:

 Змеевик или серпентинит — метаморфическая горная порода.
 Змеевик — род растений семейства Гречишные.
 Змеевик — народное название растения Белокрыльник.
 Змеевик — теплообменный аппарат, обычно представляет собой трубу, изогнутую в виде спирали или зигзагообразно.
 Змеевики (змеевые луны) — металлические и каменные медальоны с изображением христианских святых с одной стороны и змей с другой.
 Змеевик — баллистическая ракета, разрабатываемая для Военно-морского флота России.